Безуглова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Безуглова, Ксения Юрьевна (Кишина; род. 1983) — общественно-политический деятель, обладательница титула «Мисс мира-2013».
 
 Безуглова, Ольга Степановна (род. 1949) ― советский учёный, доктор биологических наук, профессор.
 Безуглова, София Маркеловна (1924—2004) — советский передовик производства в сельском хозяйстве; Герой Социалистического Труда.